Klaus Heissler, dit Klaus, est un personnage fictif, créé par Seth MacFarlane et apparaissant dans la série américaine American Dad!.

Biographie fictive 

Klaus est un Allemand de l'Est, il faisait du ski Olympique avant que sa personnalité ne soit échangée avec celle d'un poisson rouge durant les jeux olympiques d'hiver de 1986 par la CIA pour l'empêcher de gagner la médaille d'or.
Klaus est devenu un membre de la famille Smith quand la CIA a ordonné à Stanley Smith d'en faire son animal, ce que Klaus n'assume pas. De ce fait, si quelque chose lui est fait inopinément, il devient très ennuyé et jure vengeance.

Personnalité 

Dans la première saison, Klaus a une attitude familière, proche de l’obscénité envers Francine Smith. Ce trait de caractère diminue progressivement jusqu'à se faire rare.
 
Sa véritable personnalité se montre dans les saisons suivantes : on découvre alors qu'il est sensible et a une certaine fierté qui l'empêche d'être en accord avec le fait qu'il ne soit devenu qu'un simple poisson. Dans plusieurs épisodes il montre l'importance qu'a pour lui le fait d'être traité comme s'il était encore un être humain : il aimerait donc être vu comme un ami dans un corps de poisson par Stan mais aussi par toute la famille, Roger étant le seul qui semble le considérer comme tel.

Dans certains épisodes il n'hésite pas à saisir les opportunités de retrouver un corps humain, ce qui prouve qu'il est particulièrement sensible à l'image qu'on a de lui.

Notes et références 

 Le nom de famille de Klaus, « Heisler », est basé sur celui du scénariste Keith Heisler. Les deux épisodes Vivre et laisser frire et Pour qui sonne le glas de Noël lui donnent le nom Heissler mais Francine montre un livre dans l'épisode La mémoire (pas) dans la peau qui l'orthographie « Heisler ».
 Klaus a tendance à faire souvent des commentaires sur son manque d'activité.
 L'épisode Promenons-nous dans les bois révèle que le grand père de Klaus était conducteur de train au Zoo d'Auschwitz.

Poisson rouge
Personnage d'American Dad!
Personnage de fiction créé en 2005